Анташ — топоним.

 Анташ (Вила-Нова-ди-Фамаликан)
 Анташ (Пеналва-ду-Каштелу)
 Анташ (Пенедону)
 Анташ (Эшпозенди)